Зелёный Кут () — село,
Новосёловский сельский совет,
Криничанский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222084503. Население по переписи 2001 года составляло 144 человека.

Географическое положение 
Село Зелёный Кут находится на правом берегу реки Мокрая Сура,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Степановка,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Ильинка,
на противоположном берегу — село Роговское.
Параллельно руслу реки сделано несколько прудов.

Примечания